Claughton (Lancaster) – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Claughton – miejscowość w hrabstwie Merseyside (Anglia)
 Claughton (Wyre) – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)